Ку́бок Вы́сшей ли́ги () — футбольное соревнование в Латвии, проводившееся среди команд Высшей лиги в межсезонье. Розыгрыш Кубка Высшей лиги проходит с 2013 года, организацией турнира занимается общество «Латвийская футбольная Высшая лига».

С 2013 по 2015 год турнир носил название Зимний кубок Высшей лиги (), в 2016 году турнир обрёл спонсора и назывался SMScredit.lv Зимний кубок. В 2017 году к участию были приглашены клубы из Литвы и Эстонии, тем самым турнир был назван просто Зимний кубок. В 2018 году турнир был реорганизован: сроки проведения были сдвинуты на март, а название изменено на Кубок Высшей лиги.

Участники 

Пояснения

Зимние кубки

Кубок Высшей лиги

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»

 
Латвия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года